

Geografia 
 Cile
 Corral – comune della provincia di Valdivia
 Spagna
 Corral – località del comune di Cartes, Cantabria
 Corral de Almaguer – comune di Castiglia-La Mancia
 Corral de Ayllón – comune di Castiglia e León
 Corral de Calatrava – comune di Castiglia-La Mancia
 Corral-Rubio – comune di Castiglia-La Mancia

Altro 
 Corral – recinto per bestiame
 Corral de comedias – teatro allestito in una corte